7 marca 2007 roku rozegrano po raz pierwszy mecz Superpucharu Wysp Owczych. Zmierzyły się w nim dwa stołeczne kluby: HB Tórshavn (Mistrz kraju z roku 2006) oraz B36 Tórshavn (zdobywca Pucharu Wysp Owczych 2006). Pierwszy w historii Superpuchar Wysp Owczych zdobyła drużyna B36 Tórshavn.

Mecz

Składy 

Wyspy Owcze
2007 na Wyspach Owczych
Rozgrywki piłkarskie na Wyspach Owczych